Stacey Briana Bernstein mais conhecida como Raylene (Glendora, 12 de fevereiro de 1977) é uma atriz pornográfica americana.

Prêmios e indicações 
 1998: XRCO Award – Estrela do ano
 1999: Indicada ao XRCO Award – Estrela do ano
 2000: Indicada ao AVN Award – melhor atriz por The Trophy
 2001: AVN Award – Melhor atriz, filme – Artemesia
 2008: Hall da Fama da AVN

Ligações externas 

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência espanhola
Judeus dos Estados Unidos